Bugsy puede referirse a:

 Benjamin "Bugsy" Siegel (*1906–†1947), mafioso estadounidense de Las Vegas;
 Martin "Bugsy" Goldstein (*1905/1906–†1941), mafioso estadounidense de Nueva York;
 Bugsy, película de 1991, protagonizada por Warren Beaty y Annette Bening, basada en la vida del gánster "Bugsy Siegel";
 Bugsy, personaje de la serie de anime "Pokémon".